Rauno est un prénom masculin estonien et finnois pouvant désigner:

Prénom
Rauno Aaltonen (né en 1938), pilote de rallye finlandais
Rauno Ailus (né en 1940), joueur finlandais de basket-ball
Rauno Alliku (né en 1990), joueur estonien de football
Rauno Bies (né en 1961), tireur sportif finlandais
Rauno Korpi (né en 1961), entraîneur finlandais de hockey sur glace
 (1932-2006), compositeur et chef d'orchestre finlandais
Rauno Linnavuori (1927-2019), entomologiste finlandais
Rauno Mäkinen (1931-2010), lutteur gréco-romain finlandais
Rauno Miettinen (né en 1949), coureur finlandais en combiné nordique
 (né en 1993), joueur estonien de basket-ball
Rauno Pehka (né en 1969), joueur soviéto-estonien de basket-ball
 (né en 1964), cinématographe et caméraman finlandais
Rauno Sappinen (né en 1996), joueur estonien de football
, athlète paralympique finlandais
 (né en 1992), joueur estonien de volley-ball

Homonymie de prénom
Prénom estonien
Prénom finlandais